EPMA steht für:

 Elektronenstrahlmikroanalyse
  European Powder Metallurgy Association, den europäischen Verband der Pulvermetallurgie-Hersteller

EPMA

en:EPMA